Los procolofónidos - familia Procolophonidae (superfamilia Procolofoneideos) son un grupo de pequeños reptiles anápsidos. Se han descubierto cráneos de aproximadamente 5 centímetros de diámetro.

Tenían forma de lagartos robustos, con cráneos de mejillas anchas. Sus mejillas lucían un grueso pico que apuntaba hacia atrás. Hypsognathus, de Norteamérica, tenía muchos de estos pinchos en las mejillas. Procolophon, el género del cual toma su nombre el grupo, es inusual. Sus cráneos se asemejan a los de las tortugas, pues comparten una fenestra postemporal. Por consiguiente se han clasificado históricamente junto a las tortugas dentro de los anápsidos.

Hasta el Triásico inferior, sus dientes eran puntiagudos, propios de una dieta insectívora. Posteriormente en el Triásico sus dientes se fueron haciendo más anchos, indicando un cambio hacia una dieta herbívora. Se extinguieron a finales del Triásico.

Descubrimientos recientes indican que estos animales pudieron haber habitado la Antártida durante el Triásico inferior, constituyendo por tanto la evidencia más antigua de tetrápodos en la Antártida.

Filogenia 
Un cladograma siguiendo el análisis de Ruta et al. (2011):

Referencias

Enlaces externos 
 Introduction to Procolophonoidea
   72.

Parareptilia
Fósiles del Pérmico
Fósiles del Triásico